Рохелио Ортега (, 28 марта 1915, Гавана — после 1980) — кубинский шахматист африканского происхождения, национальный мастер.

Чемпион Кубы 1958 и 1966 гг. Серебряный призёр чемпионата Кубы 1969 г.

Участник ряда крупных международных соревнований: нескольких мемориалов Х. Р. Капабланки, мемориала М. И. Чигорина, мемориала Эм. Ласкера, двух мемориалов А. К. Рубинштейна, открытого чемпионата США и др. В 1967 г. представлял Кубу в зональном турнире претендентского цикла 1967—1968.

В составе сборной Кубы участник пяти шахматных олимпиад (1952, 1962, 1964, 1966 и 1968 гг.).

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Р. Ортеги в базе Chessgames
 Личная карточка Р. Ортеги на сайте 365Chess
 Личная карточка Р. Ортеги на сайте 365Chess (другая)
Шахматисты Кубы
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Родившиеся в Гаване